Le terme Baude peut signifier :

Personnes
 Auguste-Joseph Baude de la Vieuville (1760-1835), homme politique français ;
 Charles Baude (1853-1935), graveur français ;
 François-Charles Baude (1880-1953), peintre français ;
 Henri Baude, poète français ;
 Henri Baude de La Vieuville, officier français ;
 Jeanine Baude (1946-2021), poétesse et critique littéraire française ;
 Jean-Marc Baude, artiste français ;
 Laurent Baude (né en 1956), artiste plasticien français ;
 Ludovic Baude, acteur français de théâtre ;
 Pierre Joseph Marie Baude (1763-1840), homme politique français ;
 Jean-Jacques Baude (1792-1862), haut-fonctionnaire et homme politique français, fondateur du journal Le Temps ;
 Pierre Jacques Elphège Baude (1826-1871), ingénieur français ;
 Georges Napoléon Baude (1830-1887), diplomate français ;
 Alphonse Frédéric Louis Baude (1804-1885), inspecteur général des Ponts et Chaussées ;
 Baude Cordier, compositeur français.

Lieux
 Baie-du-Moulin-à-Baude, au Québec, au Canada
 Lac Baude, plan d'eau situé dans le territoire non-organisé du Lac-Normand, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 47° 04' 32"; 73° 18' 04".
 Rivière du Moulin à Baude, un cours d'eau de la municipalité de Tadoussac, MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 09' 25"; 69° 39' 35".
 Secteur du Moulin-à-Baude, municipalité de Tadoussac, MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 09' 14"; 69° 40' 42".
 Baie du Moulin à Baude, municipalité de Tadoussac, MRC de La Haute-Côte-Nord, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 09' 19"; 69° 39' 44".

Homonymie de patronyme